Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.

Pamięć ludzka i zwierzęca 
Pamięć ludzka podlega badaniom psychologii poznawczej. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania obrazu własnej świadomości. Pamięć zwierząt podlega badaniom etologii. Na najniższym poziomie zapamiętywanie przez ludzi jak i inne istoty żywe opiera się na reakcjach chemicznych zachodzących w neuronach.

Pamięć komputerowa 

Pamięć komputerowa ma inny charakter niż ta występująca u istot żywych i jej badaniem zajmuje się informatyka. Współczesne komputery zapamiętują wyłącznie binarne stany odpowiadające zerom i jedynkom. Fizycznie stany te odpowiadają napięciom w tranzystorach, polu magnetycznemu albo optycznej przezroczystości nośnika danych. Podstawą zapamiętywania w komputerach są często układy scalone. Złożone systemy informatyczne są w stanie przełożyć zera i jedynki na czytelną dla ludzi formę (tekst, obraz, dźwięk itp.), korzystając z odpowiednich algorytmów. Na obecnym etapie rozwoju złożoność komputerów jest dużo mniejsza niż najprostszych zwierząt i dlatego nie mają one zdolności do wykorzystania pamięci do wnioskowania i kojarzenia. Zaletą pamięci komputerowej jest jej niezwykła trwałość oraz szybkość w przetwarzaniu pewnych typów informacji.

Pamięć ludzka a komputerowa 
Różnice pomiędzy działaniem mózgu i komputera są ogromne. Nie można np. odpowiedzieć w dokładny sposób na pytanie, ile danych mieści się w głowie człowieka, ale szacuje się, że jest to około 2,5 PB, czyli 2,5 biliarda bajtów, czyli 100 000 płyt Blu-ray. Jednak pewne podobieństwa można zauważyć na poziomie przetwarzania informacji z sensorów/zmysłów. Techniki stosowanie w komputerach są często wzorowane na tych, które zaobserwowano u ludzi czy zwierząt. Przykładem mogą być sztuczne sieci neuronowe, które mają właściwości podobne do prostych układów nerwowych. Prowadzone są też badania nad symulowaniem w komputerze ludzkiego sposobu wnioskowania. Jednak przeniesienie tych doświadczeń na poziom ludzkiej świadomości jest na razie niemożliwe. Praktycznym skutkiem takiego stanu rzeczy są trudności, jakie mają komputery czy roboty w realizacji oczywistych dla ludzi zadań. Jednak badania nad zagadnieniami sztucznej inteligencji dają nadzieję na spotkanie się w przyszłości nauk zajmujących się pamięcią komputerową i ludzką.

Działanie pamięci 
Niezależnie od rodzaju pamięci, można wyróżnić trzy etapy jej pracy:
 rejestracja informacji/wrażeń poprzez zmianę struktury fizycznej,
 przechowywanie informacji,
 odtwarzanie.

Zobacz też 

 amnezja
 łagodne zaburzenia poznawcze
 mózgowie
 otępienie
 pacjent H.M.
 pacjent S.
 umysł
kultura pamięci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Włodzisław Duch, Wykłady Modelowanie funkcji mózgu, czyli: jak działa mózg i skąd się bierze umysł?, Wykład 4. Pamięć